Сеилхан Хусаинов (; 1928,  Западно-Казахстанская область, КазССР, СССР — 14 января 2006) — советский и казахский , , домбрист, кюйши, . Заслуженный работник культуры Казахской ССР (1967).

Биография 
Родился в 1928 году в Ордынском районе Западно-Казахстанской области.

В 1946 году поступил в Алма-Атинскую государственную консерваторию в класс Ахмета Жубанова, который окончил с отличием в 1951 году.

В 1971 году окончил композиционное отделение Алма-Атинской государственной консерватории.

Трудовую деятельность начал в 1951 году художественным руководителем Костанайской областной филармонии по направлению Министерства культуры Казахской ССР.

С 1951 по 1954 год — художественный руководитель Костанайской областной филармонии.

С 1954 по 1956 год — преподаватель музыкальной школы для одаренных детей имени Куляш Байсеитовой (г. Алматы).

С 1956 по 1972 год — основатель, художественный руководитель и дирижер Гурьевского областного оркестра имени Дины Нурпеисовой, директор музыкального училища имени Дины Нурпеисовой.

С 1974 по 1977 год — заведующий музыкальным отделом Министерства культуры Казахской ССР.

С 1977 по 1980 год — главный дирижер объединения искусств «Казахконцерт».

С 1980 по 1983 год — основатель и дирижер фольклорного ансамбля «Отрар».

С 1983 по 1988 год — преподаватель, научный руководитель экспериментальной мастерской Алматинской государственной консерватории.

С 1988 по 1992 год — директор музыкальной школы Ералиевского района Мангистауской области, руководитель ансамбля «Мангыстау маржандары».

С 1993 по 1996 год — преподаватель музыкального факультета Казахского национального педагогического университета имени Абая.

С 1993 года персональный пенсионер Республики Казахстан.

Скончался 14 января 2006 года.

Семья 
 Жена: Раушан Нурпеисова (род. 1929), советская и казахская кобызистка, кюйши. Заслуженный деятель культуры Казахской ССР.
 Сын: Едиль Хусаинов (род. 1955), казахский композитор, мультиинструменталист. Заслуженный деятель культуры Республики Казахстан, кавалер ордена «Курмет».
 Дочь: Роза (1957—2003) и младший сын Ертыс (1962—2016).

Награды и звания 
 1959 (16 февраля) — Медаль «За трудовое отличие»
 1967 (7 февраля) — присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Казахской ССР»
 1970 (2 апреля) — Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 1980 (22 января) — присвоено почетное звание «Почётный гражданин Ордынского района»
 1986 (26 сентября) — Медаль «Ветеран труда»
 Награждён Почетной грамотой Верховного Совета Казахской ССР и нагрудный знак «Отличник народного просвещения Казахской ССР» и др.

Литература 

Выпускники Казахской консерватории
Преподаватели Казахской консерватории
Заслуженные работники культуры Казахской ССР
Преподаватели Казахского национального педагогического университета имени Абая
Награждённые Почётной грамотой Верховного Совета Казахской ССР
Отличники народного просвещения Казахской ССР
Кюйши